S90 peut faire référence à :
 , un sous-marin nucléaire d'attaque de la Royal Navy ;
 lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied, d’après la classification internationale des maladies ;
 Volvo S90, une berline du constructeur automobile suédois Volvo.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres